Герб Хабаровского края — символ Хабаровского края. Первый вариант принят 28 июля 1994 года, современный — 26 октября 2016 года.

Герб Хабаровского края внесен в Государственный геральдический регистр РФ под № 11078.

Описание и обоснование символики  
Геральдическое описание (блазон) гласит:

Главная фигура — черный белогрудый уссурийский медведь (с белой или серебряной подпалиной-воротничком на груди, напоминающей очертаниями видимую спереди птицу в полёте), эндемик уссурийских лесов. Он является символом неповторимой оригинальности Хабаровского края, богатства его щедрой природы, принадлежности Хабаровского края к дальневосточному региону; подчёркивает особенности характера Хабаровского края и его жителей — спокойную и величественную мощь, преемственность истории и культуры, любовь к родной земле, неразрывную связь храбрости и миролюбия; в лапах чёрный белогрудый уссурийский медведь бережно удерживает, прижимая к груди, малый герб города Хабаровска, утверждённый 1 февраля 1912 года, что подчёркивает исторические особенности заселения и формирования Хабаровского края, а также указывает на статус города Хабаровска как административного центра Хабаровского края; серебряное поле герба служит символом добра, скромности, независимости, белизны знаменитых дальневосточных снегов, безоблачного мирного неба и чистоты помыслов жителей Хабаровского края.

Толкование цветов и символов 
При исполнении герба применены три геральдических цвета (финифти) и два цвета металла (драгоценного и благородного):
 красный (червлень) символизирует храбрость, мужество, неустрашимость;
 голубой (лазурь) — символ красоты, мягкости, величия;
 черный (чернь) символизирует благоразумие, смирение, печаль;
 золото — символ богатства, справедливости, великодушия;
 серебро — символ чистоты, добра, независимости.

Герб Хабаровского края составлен по определённым геральдическим правилам и выполнен средствами современной знаково-геральдической системы. Он является своеобразным памятником преемственности истории и культуры края, отражает природно-климатическую особенность края и основную направленность традиций населения дальневосточного региона. Медведь изображён «вооруженным», о чем говорят раскрытая пасть, червленые глаза и язык, и символизирует мощь и неприкосновенность дальневосточных рубежей России.

История

Герб 1994 года 

В Хабаровском крае в 1994 году был объявлен конкурс на лучший проект герба и флага края. Положения о гербе и флаге утверждены Постановлением № 352 главы Администрации Хабаровского края от 14 июля 1994 года.

Согласно тексту, герб выполнен на щите французской геральдической формы, наиболее распространённой в мировой и российской геральдике. В центре щита, серебра (белого) цвета, на почётном месте, изображена мощная естественная фигура сидящего на задних лапах чёрного цвета белогрудого медведя, который передними лапами бережно удерживает (прижимает к груди) исторический герб Хабаровска — административного центра Хабаровского края и всего Азиатско-Тихоокеанского региона (утверждён 13 августа 1991 года).

Голова медведя с раскрытой пастью, червлёными (красными) глазами и языком повёрнута к восходу «самого лучезарного солнца» на Восток (в зеркальном отражении).
Медведь в целом с незапамятных времён является символом, олицетворяющим Россию. Он с древнейших времён соседствовал с русичами, пользовался их уважением за силу и сноровку, по этой причине он и является одним из главных и любимых персонажей русских народных сказок. Медведь — символ предусмотрительности, страж и хранитель древнейшей истории наших героических предков, из которых вышли первые русские землепроходцы, освоившие Амуро-Уссурийский край. Белогрудый медведь, самый крупный представитель этого семейства млекопитающих, является дальневосточным эндемиком, хозяином тайги.

Герб является своеобразным памятником преемственности истории и культуры края, отражает природно-климатическую особенность края и основную направленность традиций населения дальневосточного региона. Медведь изображён «вооружённым», о чем говорят раскрытая пасть, червленые глаза и язык, и символизирует мощь и неприкосновенность дальневосточных рубежей России.

Изменения 2016 года и регистрация 
Герб Хабаровского края не был зарегистрирован в Государственном геральдическом регистре Российской Федерации из-за ряда нарушений правил геральдики, в частности в нём изображался герб города Хабаровска, который сам изобиловал нарушениями. В 1990-е годы, когда создавались эти гербы, в России ещё не были выработаны строгие правила территориальной геральдики. В 2016 году, после изменения герба Хабаровска, было решено изменить и герб края.

Геральдический совет при Президенте Российской Федерации настоятельно рекомендовал исключить из краевого герба действующий герб административного центра. Вместо него в лапы белогрудого медведя специалисты посоветовали вложить дореволюционный герб Хабаровска. Только изображения вулканов из щита решили убрать, так как это символ уже несуществующей Приморской области, осталась лишь рыба и опрокинутый вилообразный крест лазоревого цвета.

Следуя рекомендациям Геральдического совета, также планировалось заменить императорскую корону на царскую, убрать голубую Андреевскую ленту с венком, обрамляющие так называемую «парадную» версию герба.

Депутаты краевой Думы одобрили поправки к региональному закону «О флаге и гербе Хабаровского края» 26 октября 2016 года. Изменён только центральный щиток с гербом Хабаровска. Новый герб официально веден с 1 января 2017 года, переходный период длился полгода.

См. также 
 Флаг Хабаровского края
 Гербы населённых пунктов Хабаровского края
 Гербы районов Хабаровского края
 Правило тинктур
 Тинктуры

Примечания

Ссылки 
 Закон Хабаровского края (#324) О флаге и гербе Хабаровского края

Гербы Хабаровского края
Гербы с медведями-щитодержателями
Гербы с изображением рыбы